
Foley peut désigner :

Patronyme 

 Angelo Foley (1985-), thérapeute, conférencier et directeur artistique français ;
 Anthony Foley (1973-2016), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Bernard Foley (né en 1989), joueur australien de rugby à XV ;
 Charles Foley (1930-2013), inventeur américain, co-créateur du jeu twister ;
 Dave Foley (né en 1963), acteur, scénariste, réalisateur, producteur et monteur canadien ;
  (né en 1947), joueur américain de football américain ;
 Dominic Foley (né en 1976), footballeur irlandais;
 Ellen Foley (née en 1951), actrice américaine ;
  ;
 Gerry Foley (1932-2021), joueur professionnel américain de hockey sur glace ;
 Henry Foley (1811-1891), frère jésuite anglais, archiviste et historien ecclésiastique ;
 Henry Foley,  Foley (1850-1905), pair britannique ;
 Jack Foley (1891-1967), bruiteur de cinéma ;
  ;
 Jeremy Foley (né en 1983), acteur américain ;
 John Patrick Foley, (1935-2011), cardinal américain;
 Kevin Foley (né en 1984), footballeur irlandais;
Mary Jo Foley (née en 1961), écrivaine américaine ;
 Mark Foley (né en 1954), homme politique américain ;
  ;
 Paul Foley (1645-1699), homme politique anglais ;
  (1910-1968), chanteur, guitariste et compositeur américain de musique country ;
 Rosie Foley (née en 1984), joueuse irlandaise de rugby à XV ;
 Ryan J. Foley, astronome
 Scott Foley (né en 1972), acteur, réalisateur et producteur américain ;
 Sue Foley (née en 1968), guitariste et chanteuse de Blues canadienne ;
 Thomas Foley (né en 1979), skieur alpin irlandais ;
 Tom Foley (né en 1959), joueur et entraîneur américain de baseball.

Pseudonyme 
 Rae Foley (1900-1978), auteur américain de roman policier;

Personnage de fiction 
 Edward Foley, personnage fictif des romans de Tom Clancy.
 Axel Foley, personnage fictif de la saga de films Le Flic de Beverly Hills, et incarné par Eddie Murphy.
 Jack Foley, personnage fictif du film Hors d'atteinte, et incarné par George Clooney.

Toponyme 

 Foley, ville de l'Alabama ;
 Foley, ville du Minnesota ;
 Foley, ville du Missouri ;
 L'île Foley, île du Nunavut (Canada) ;
 Foley Square, place de New York.

Divers 
 Foley Room, septième album du DJ Amon Tobin (2007).

Homonymie de localités aux États-Unis